149. længdegrad kan henvise til:

 149. vestlige længdekreds
 149. østlige længdekreds